Luci Corneli Lèntul (en ) va ser un magistrat romà. Era fill de l'ambaixador Servi Corneli Lèntul.

De les magistratures que va exercir la més rellevant va ser la de pretor, càrrec que va tenir el .

Referències 

Jutges europeus
Lentul, Luci Corneli 6
Pretors del segle II aC